Koneberg ist

ein Ortsname:
 Koneberg (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Koneberg (Jengen), Ortsteil der Gemeinde Jengen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Johann Michael Koneberg (1733–1802), Hofmaler des Fürststifts von Kempten (Allgäu)